Маруа́н Шама́х (, ; род. 10 января 1984, Тоннен, Франция) — марокканский футболист, нападающий.

Биография 
Шамах родился 10 января 1984 года в городке Тоннейн, недалеко от реки Гаронны, в семье выходцев из Марокко. Его отец, аль-Мустафа Шамах, переехал во Францию из Касабланки в 1979 году в поисках работы. Шамах начал свою футбольную карьеру в возрасте четырёх лет играл за местный клуб FC NERAC в близлежащей коммуне Nérac. После 6 лет проведенных в FC Nerac, Маруан переходит в FC Marmandais. В Marmandais Шамах улучшил свои физические навыки и впервые участвовал в Кубке USFSA в регионе Аквитания.

Клубная карьера

«Бордо» 
В 2000 году услугами марокканца заинтересовались сразу несколько клубов Французской Лиги, среди которых были «Ланс», «Тулуза», «Лорьян» и «Бордо». Вскоре Маруан подписал контракт с «Бордо». Причиной тому была возможность находиться ближе к семье, а также инфраструктура и тренерский коллектив жирондинцев. По прибытии в «Бордо» Шамах начал выступать в молодёжном составе одновременно посещая университет, где он вскоре получил диплом экономиста.
Летом 2002 года Маруан Шамах подписал свой первый профессиональный контракт с клубом сроком на 3 года. Первую половину сезона 2002/03 Маруан провёл играя в резерве в 4 дивизионе, однако уже в зимнюю паузу главный тренер Элье Боп решил вызвать его в основную команду. 19 января Шамах дебютировал в основном составе «Бордо» в Кубке Лиги в матче против «Меца» выйдя на замену на 85 минуте, тот матч жирондинцы проиграли.
Свой первый гол Маруан забил в ворота «Ниццы» 20 мая 2003 года, сравняв счет за минуту до окончания основного времени, встреча так и закончилась со счетом 1:1.
Сезон 2002/03 Шамах закончил с 14 выступлениями и с одним забитым голом. В следующем сезоне он окончательно перешёл в основной состав «Бордо», а тренер Мишель Павон дал возможность марокканцу выступать в первом составе.
В сезоне 2003/04 Маруан забил в общей сложности 10 мячей в 33 матчах, 6 в лиге и 4 в Кубке УЕФА.

Английский интерес 
6 мая 2009 года английская Daily Mail сообщила об интересе к Шамаху со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Ливерпуля». В газете говорилось о том, что тренер «шпор» Харри Реднапп хотел пригласить игрока к себе ещё в бытность свою тренером «Портсмута». Сам игрок в интервью французской «L’Equipe» это подтвердил, сказав, что считает именно «Тоттенхэм» клубом, в котором он смог бы заиграть, потому что, по мнению Шамаха, он недостаточно хорош, чтобы выступать за клубы уровня «Арсенала» и «Ливерпуля». В начале января 2010 года снова появились сообщения о том, что Шамах, контракт которого с «Бордо» истекает летом 2010, может перебраться в Англию — в «Ливерпуль» или «Арсенал». 9 февраля Рафаэль Бенитес признал своё поражение в попытках подписать Шамаха в «Ливерпуль». В начале мая 2010 года Шамах заявил, что у него были предложения от «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и нескольких клубов из России, однако он выбрал «Арсенал». 21 мая Маруан подписал долгосрочный контракт с «канонирами».

«Арсенал» 
21 мая Маруан перешёл в Арсенал как свободный агент. Официально Маруан надел майку «канониров» только 1 июля. Дебют в новом клубе состоялся в матче против «Ливерпуля». Большую часть матча ему не удавалось избавиться от плотной опеки со стороны соперника, однако в концовке матча именно его действия заставили ошибиться Рейну, что привело к автоголу.

В следующих девяти матчах Шамах забил пять голов, причем чаще всего его голы становились решающими, а также заработал пять пенальти, четыре из которых были реализованы.

Далее Маруан стал показывать довольно-таки неплохую игру, и к концу осени на его счету уже было 10 голов, благодаря которым он стал лучшим бомбардиром клуба(к концу осени), а также несколько голевых передач. Но всё же, после возвращения в строй восстановившегося после травмы Ван Перси Шамах прочно осел на скамье запасных «Арсенала».

«Вест Хэм Юнайтед» 
4 января 2013 года Шамах перешёл в «Вест Хэм» на правах аренды до конца сезона 2012/13.

«Кристал Пэлас» 
В августе 2013 года Шамах подписал однолетний контракт с «Кристал Пэлас».

3 декабря 2013 года Шамах забил свой первый мяч в домашнем матче в ворота «Вест Хэма» (1:0), от рикошета Барри Бэннана, это был его первый гол в 11 матчах. Несмотря на это , Шамах продолжил свою хорошую форму и снова забил в домашнем матче против «Кардифф Сити» (2:0). 14 декабря 2013 Шамах забивает свой 3-й гол в гостевом матче против «Челси» (1:2).

В июле 2014 года продлил контракт с «Кристал Пэлас» до лета 2016 года.

Карьера в сборной 
Маруан Шамах провёл один матч за юношескую сборную Франции. В 2003 году дебютировал в национальной сборной Марокко.

Достижения 

 Бордо

 Чемпион Франции: 2008/09
 Обладатель Кубка французской лиги: 2007, 2009
 Обладатель Суперкубка Франции: 2008, 2009

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 65 / забито голов: 18; победы: 34, ничьи: 18, поражения: 13.

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Кардифф Сити»